Seyr ist der Familienname folgender Personen:

 Bartl Seyr (1890–1955), österreichischer Kameramann
 Bernhard Friedrich Seyr (* 1976), österreichischer Bildungs-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler sowie Fachautor